Олимп или Олимпус може да означава:

Планине 
У античко време 19 планина је носило име Олимп ( [-{Ólympos}-] — Олимпос). Многе планине у данашње време носе име Олимп. Неке од планина са тим називом су:
 Олимп, највиша планина у данашњој Грчкој, у митологији позната као дом 12 олимпијских богова 
 Олимп (Лезбос), планина на острву Лезбос, Грчка
 Олимп  (Евбеја), планина на острву Евбеја, Грчка
 Олимп  (Лавреотики), планина у општини Лавреотики, Грчка
 Олимп  (Скирос), планина на острву Скирос, Грчка
 Ликаион, позната као Олимп, планина у области Аркадија, Грчка
 Мали Олимп или Мизијски Олимп, планина на североистоку данашње Турске, данас позната као Улудаг ()
 Пафлагонијски Олимп, планина у близини обале Црног мора, данас позната као Арит, Турска
 Ниф (планина), планина у Егејској Турској, некада позната под називом Олимп.
 Тахтали (), планина у Турској, у антици позната као Олимп, у њеној близини био је град Олимп
 Олимп (Кипар), највиша планина на Кипру
 Олимпус (Вашингтон), планина у САД у држави Вашингтон, део планинског ланца Олимпијске планине
 Олимпус (Јута), планина у САД у држави Јута
 Олимпус (Нови Зеланд), планина на Новом Зеланду, Јужно острво, висока 2.096 m
 Олимп (Марс), угашени вулкан и планина на Марсу, највећа планина у Сунчевом систему

Насеља 
 Олимп (Карпатос) (en), село на острву Карпатос, у општини Карпатос, округ Карпатос, Грчка
 Источни Олимп, насеље у општини Дион-Олимп, округ Пијерија, Грчка
 Олимп (Ликија) (en), антички град у близини Егејског мора, у области Ликија, Турска
 Маунт Олимпус (Јута), насеље у Јути, САД
 Маунт Олимпус (Индијана), насеље у Индијани, САД
 Маунт Олимпус (Сан Франциско), насеље у Калифорнији, САД
 Маунт Олимпус (Лос Анђелес), насеље у Калифорнији, САД

Остало 
 Дион-Олимп (општина), општина у округу Пијерија, Грчка
 Олимпус (компанија), јапанска компанија специјализована за оптику